Grabacz bezeichnet Orte in Polen:
 Grabacz/Garbacz, ein Weiler der Gmina Parchowo (Powiat Bytowski) in der Woiwodschaft Pommern
 Grabacz (Rybno), ein Dorf der Gmina Rybno (Powiat Działdowski) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Grabacz, Kreis Löbau (Westpreußen), 1940 bis 1945 Kreis Neumark, Westpreußen